Henrietta Belgická (30. listopadu 1870, Brusel – 28. března 1948, Sierre) se narodila jako dcera prince Filipa Belgického a Marie Hohenzollernské. Byla jedním z dvojčat, její sestra Josefína Marie však zemřela několik týdnů po narození v roce 1871.

Život 
Henrietta se 12. února 1896 v Bruselu provdala za prince Emanuela Orleánského, 8. vévodu z Vendôme, syna Ferdinanda z Alençonu a Sofie Bavorské, a tedy pravnuka francouzského krále Ludvíka Filipa.

Pár měl čtyři potomky:

 1. Marie Luisa Orleánská (31. 12. 1896 Neuilly-sur-Seine – 8. 3. 1973 New York)
 I. ⚭ 1916 Filip Bourbonsko-Sicilský (10. 12. 1885 Cannes – 9. 3. 1949 Saint John), bourbonsko-sicilský princ, rozvedli se v roce 1925
 II. ⚭ 1928 Walter Kingsland (23. 4. 1888 New York – 20. 7. 1961)
 2. Žofie Orleánská (19. 10. 1898 Neuilly-sur-Seine – 9. 10. 1928 Lugrin), svobodná a bezdětná
 3. Généviève Orleánská (21. 9. 1901 Neuilly-sur-Seine – 22. 8. 1983 Rio de Janeiro)
 ⚭ 1923 markýz Antoine de Chaponay (30. 1. 1893 Paříž – 9. 9. 1956 Rabat)
 4. Karel Filip Orleánský (4. 4. 1905 Neuilly-sur-Seine – 10. 3. 1970 tamtéž), vévoda z Nemours
 ⚭ 1928 Marguerite Watson (12. 2. 1899 Richmond – 27. 12. 1993)

Henrietta byla velká sportovkyně a často byla označována za nejlepší střelkyni z urozených žen. Dokonce získala přezdívku "Sportovní vévodkyně". V roce 1908 doprovázela svého manžela do Skalistých hor ve Spojených státech na lov medvědů grizzly.

Často navštěvovala svého bratra, krále Alberta, a vykonávala za něho královské návštěvy. V roce 1914 například navštívila nemocnici v Neuilly-sur-Seine, kde se léčili američtí vojáci. Ve dvou dopisech Henrietta a její švagrová, belgická královna Alžběta, vyjádřily své uznání a požádaly o větší podporu Americkou komisi pro pomoc Belgii.

Princezna Henrietta Belgická zemřela 28. března 1948 v Sierre, Valais, ve Švýcarsku.

Vyznamenání 
 Bavorské království: Řád svaté Alžběty

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Bourbon-Orléans
Belgické princezny
Sasko-kobursko-gothajské princezny
Vévodkyně z Vendôme
Lazariáni
Narození v roce 1870
Narození 30. listopadu
Narození v Bruselu
Úmrtí v roce 1948
Úmrtí 28. března
Úmrtí v Sierre
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Ženy